O Canto polifônico dos Semeiskie refere-se a um tipo específico de canto polifónico executado pelos Semeiskie, durante festas familiares e celebrações folclóricas. Essa forma singular de canto deriva dos corais ortodoxos medievais, e é geralmente executado por grupos mistos de homens e mulheres, embora grupos unicamente feminos sejam requisitados para certas canções. A letra das cantigas tratam sobre temas diversos: desde profanos até sacros; desde o amor até a amargura do exílio imposto pelos Tsares ao povo Semeiskie, no decorrer de sua história. Foi incluída pela UNESCO, em conjunto com todo o modo de vida e as tradições orais dos Semeiskie, na lista dos Patrimônios Orais e Imateriais da Humanidade

Cultura da Rússia
Obras-primas do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade